Ringsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ringsjön, Skånes näst största sjö, 
Västra Ringsjön, sjö i Eslövs kommun och Höörs kommun,  (14,4 km²)
Östra Ringsjön, sjö i Hörby kommun och Höörs kommun,  (24,7 km²)
Ringsjön runt, årlig cykeltävling med start och mål i Höör
Ringsjöarna (västra), (västra) sjö i Marks kommun,  (4,67 ha)
Ringsjöarna (östra), (östra) sjö i Marks kommun,  (5,22 ha)
Ringsjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Ringsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (57,4 ha)
Ringsjön, Södermanland, sjö i Trosa kommun,  (7,98 ha)
Ringsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (15 ha)
Lill-Ringsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (70,3 ha)
Stor-Ringsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (8,35 km²)
Väster-Ringsjön, sjö i Bräcke kommun,  (26,2 ha)
Öster-Ringsjön, sjö i Bräcke kommun,  (86 ha)

Se även
Ringsjö församling, Frosta kontrakt i Lunds stift, i Eslövs kommun och Höörs kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn